Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди женщин 2005 года прошёл с 26 марта 2003 года по 27 ноября 2004 года. В первой категории за выход на чемпионат Европы боролись 20 сборных. Победители групп напрямую отобрались в финальный турнир. Сборные, занявшие вторые места, и две лучшие команды среди третьих мест получили шанс побороться за три оставшиеся путёвки в стыковых матчах. Сборная Англии автоматически отобралась на Евро как представитель страны-организатора.

Первая категория 

Победители групп напрямую выходят на чемпионат Европы. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие среди третьих мест разыгрывают оставшиеся путёвки в стыковых матчах. По итогам отборочного цикла первая категория была расширена с 20 до 25 команд. Таким образом ни одна сборная не покинула первую категорию. Стыковые матчи с представителями второй категории были отменены.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Вторая категория 

Победители групп и лучшая сборная, занявшая второе место, должны были играть стыковые матчи с командами, занявшими последнее место в своей группе первой категории. Однако в связи с расширением высшего дивизиона европейского женского футбола игры были отменены. Все четыре сборные переведены в первую категорию без дополнительных матчей.

Группа 5

Группа 6 
Уэльс снялся с турнира.

Группа 7

Стыковые матчи 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Лучшие бомбардиры 
14 мячей
  Биргит Принц

13 мячей
  Маринетт Пишон

12 мячей
  Оливия О'Тул

11 мячей
  Джули Флитинг
  Даниэла Пуфулете

10 мячей
  Наталья Барбашина

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА
 RSSSF

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2005
2003 год в женском футболе
2004 год в женском футболе